Karol Sienkiewicz (1793–1860) – polski poeta, tłumacz, historyk, wydawca, publicysta, działacz społeczno-polityczny
 Karol Sienkiewicz (ur. 1980) – polski krytyk i historyk sztuki
 Karol Sienkiewicz (ur. 1986) – polski lekkoatleta